Municipio de Pleasant Ridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Pleasant Ridge (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Fulton.
 Municipio de Pleasant Ridge (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Corson.
 Municipio de Pleasant Ridge (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Pleasant Ridge (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lee.
 Municipio de Pleasant Ridge (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Pawnee.
 Municipio de Pleasant Ridge (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Barry.